Први европски рекорд у скоку увис за мушкарце ратификован од стране Европске атлетске асоцијације (ЕАА) износио је 2,03 метра који је постигао Калеви Коткас из Финске 1936. године.

ЕАА је закљчно са 2014. ратификовала 30 евроских рекорда за мушкарце..

 = изједначен постојећи рекорд

Види још 
Скок увис

Спољашње везе 
Развој европског рекорада у скоку увис на отвореном за мушкарце

Скок увис
Скок увис